

Persone
 George Sangster (1970) – ornitologo olandese
 Charles Sangster (1822-1893) – poeta canadese
 Mike Sangster (1940-1985) – tennista britannico
 Thomas Brodie-Sangster (1990) – attore britannico

Altro
 Sangster International Airport o Aeroporto di Montego Bay – aeroporto giamaicano